Ім'я Ігор Немец (): 

  (1924—2005) — чеський мовознавець.
 Ігор Немец (політик) (1959) — чеський політик, приматор (мер) Праги та голова Управління захисту персональних даних.

Див. також 
 Німці

cs:Igor Němec